Беренгария:

 Беренгария Барселонская (1116—1149) — королева Кастилии, Леона и Галисии.
 Беренгария Наваррская (1165/70—1230) — жена короля Ричарда Львиное Сердце.
 Беренгария Кастильская (1179/1180—1246) — королева Кастилии в 1217 году.
 Беренгария Португальская (1194—1221) — королева Дании, жена Вальдемара II.

См. также 
 «Беренгария» — британский трансатлантический лайнер.